Nizan est un nom de famille porté par plusieurs personnalités, et un nom de lieu.

Personnalités 

 Élisabeth Nizan (1896-1969), actrice française ;
 Paul Nizan (1905-1940), romancier, philosophe, et journaliste français ;
 Renée Nizan (1913-1945), organiste concertiste.

Toponymes 

 Nizan-Gesse, commune française dans la Haute-Garonne, en Occitanie ;
 Le Nizan, commune française dans le département de la Gironde, en Nouvelle-Aquitaine.

Références